Pasitea, nella mitologia greca, è una delle tre Grazie, sposa di Ipno; alcuni autori ne attribuiscono la paternità a Zeus.
 Pasitea è anche un satellite naturale minore del pianeta Giove.